Па́вел Петро́вич Шмельков () — советский футболист, полузащитник. Игрок основного состава куйбышевских «Крыльев Советов» 1970—х.

Карьера 
В 1969—1970 годах играл во второй лиге за сызранский «Тяжмаш».

С 1971 по 1975 сыграл провел 131 игру в первой лиге за куйбышевские «Крылья Советов». В 1976 году не выступал. В 1977 вернулся в «Крылья» и провел в высшей лиге 6 матчей.

Завершил карьеру в 1978 году после сезона в саратовском «Соколе».

Футболисты СССР
Игроки ФК «Тяжмаш»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Сокол» Саратов